Rolo steht für:

 Rolo, eine Süßware
 Rolo (Emilia-Romagna), eine Gemeinde in Italien

Rolo ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Rolo (1917–1992), Historiker

Siehe auch:
 Rollo